Chůze na 20 km je olympijská atletická disciplína, ve které na silnici závodí muži i ženy.

Současní světoví rekordmani

Současné rekordy – dráha

Externí odkazy 
 Rekordy v chůzi na 20 km na oficiálních stránkách IAAF

Sportovní chůze